AFC Ajax in het seizoen 2021/22 (mannen)
 AFC Ajax in het seizoen 2021/22 (vrouwen)